— японська манга авторства Кендзі Іноуе з ілюстраціями Кімітаке Йосіокі. Манга видається в журналі Good! Afternoon з 2014 року.

Сюжет 
Іорі Кітахара, сповнений хвилювань за своє нове життя, починає свій шлях в коледжі міста Ідзу поруч з океаном. Він переїжджає в дайвінг-магазин «Grand Blue», яким володіє його дядько. Чи вийде у Іорі жити звичайним життям в коледжі свої мрії?

Персонажі

Манга 
Манга видана в журналі Seanen Manga від видавництва Kodansha. У квітні 2014 року манга була видана в десять танкобонів. Також мангу англійською у цифровому вигляді публікує Kodansha Comics.

Аніме 
На початку січня 2018 року відбувся анонс телевізійного аніме-серіалу. Режисер та сценарист Сіндзі Такамацу. За виробництво взялась студія Zero-G.

Примітки

Посилання 
  
 

Аніме 2018
Манґа 2014
Аніме та манґа для чоловіків
Комедійні аніме та манґа
Аніме та манґа про повсякденність
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих